ICG Software, empresa multinacional catalana.
 International Crisis Group, organització no governamental dedicada a la resolució de conflictes internacionals.